Список аэропортов штата Мэн Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Bangor
| BGR
| BGR
| KBGR
| Bangor International Airport
| PR
| align=right | 411 352 

|- valign=top
| Bar Harbor
| BHB
| BHB
| KBHB
| Hancock County-Bar Harbor Airport
| PR
| align=right | 10 256 

|- valign=top
| Portland
| PWM
| PWM
| KPWM
| Portland International Jetport
| PR
| align=right | 710 142 

|- valign=top
| Presque Isle
| PQI
| PQI
| KPQI
| Northern Maine Regional Airport at Presque Isle
| PR
| align=right | 16 529 

|- valign=top
| Rockland
| RKD
| RKD
| KRKD
| Knox County Regional Airport
| PR
| align=right | 13 936 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Augusta
| AUG
| AUG
| KAUG
| Augusta State Airport
| CS
| align=right | 5 049 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Auburn / Lewiston
| LEW
| LEW
| KLEW
| Auburn/Lewiston Municipal Airport
| RL
| align=right | 369 

|- valign=top
| Sanford
| SFM
| SFM
| KSFM
| Sanford Regional Airport
| RL
| align=right | 19 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Белфаст
| BST
| 
| KBST
| Belfast Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Bethel
| 0B1
|
|
| Bethel Regional Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Biddeford
| B19
|
|
| Biddeford Municipal Airport
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Caribou
| CAR
| CAR
| KCAR
| Caribou Municipal Airport
| GA
| align=right | 38 

|- valign=top
| Carrabassett Valley
| B21
|
|
| Sugarloaf Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Dexter
| 1B0
|
|
| Dexter Regional Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Dover-Foxcroft
| 44B
|
|
| Charles A. Chase Jr. Memorial Field
| GA
|

|- valign=top
| Eastport
| EPM
| 
| KEPM
| Eastport Municipal Airport
| GA
| align=right | 39 

|- valign=top
| Frenchville
| FVE
| WFK
| KFVE
| Northern Aroostook Regional Airport
| GA
| align=right | 40 

|- valign=top
| Fryeburg
| IZG
| FRY
| KIZG
| Eastern Slopes Regional Airport
| GA
| align=right | 25 

|- valign=top
| Greenville
| 3B1
|
|
| Greenville Municipal Airport
| GA
| align=right | 31 

|- valign=top
| Houlton
| HUL
| HUL
| KHUL
| Houlton International Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Айлсборо
| 57B
|
|
| Айлсборо (аэропорт)
| GA
| align=right | 127 

|- valign=top
| Jackman
| 59B
|
|
| Newton Field
| GA
|

|- valign=top
| Lincoln
| LRG
| 
| KLRG
| Lincoln Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Machias
| MVM
| 
| KMVM
| Machias Valley Airport
| GA
| align=right | 21 

|- valign=top
| Millinocket
| MLT
| MLT
| KMLT
| Millinocket Municipal Airport
| GA
| align=right | 63 

|- valign=top
| Norridgewock
| OWK
| OWK
| KOWK
| Central Maine Airport of Norridgewock
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Norway
| 81B
|
|
| Oxford County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Old Town
| OLD
| OLD
| KOLD
| Old Town Municipal Airport and Seaplane Base (Dewitt Field)
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Pittsfield
| 2B7
|
|
| Pittsfield Municipal Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Princeton
| PNN
| PNN
| KPNN
| Princeton Municipal Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Rangeley
| 8B0
|
|
| Steven A. Bean Municipal Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Stonington
| 93B
|
|
| Stonington Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Waterville
| WVL
| WVL
| KWVL
| Waterville Robert LaFleur Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Wiscasset
| IWI
| ISS
| KIWI
| Wiscasset Airport
| GA
| align=right | 29 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Bangor
| 06B
|
|
| Lucky Landing Marina and Seaplane Base
|
| 

|- valign=top
| Blue Hill
| 07B
|
|
| Blue Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Bowdoinham
| 08B
|
|
| Merrymeeting Field
|
|

|- valign=top
| Brewer
| 0B2
|
|
| Brewer Airport
|
|

|- valign=top
| Carmel
| 38B
|
|
| Ring Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Cutler
| ME2
|
|
| Cutler Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Deblois
| 43B
|
|
| Deblois Flight Strip
|
|

|- valign=top
| Dixfield
| 3S2
|
|
| Swans Field
|
|

|- valign=top
| Eliot
| 3B4
|
|
| Littlebrook Air Park
|
|

|- valign=top
| Limington
| 63B
|
|
| Limington-Harmon Airport
|
|

|- valign=top
| Livermore Falls
| B10
|
|
| Bowman Field
|
|

|- valign=top
| Lubec
| 65B
|
|
| Lubec Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Meddybemps
| 66B
|
|
| Gillespie Field
|
|

|- valign=top
| Millinocket
| 70B
|
|
| Millinocket Seaplane Base
|
| align=right | 2 000 

|- valign=top
| Naples
| 5ME 
|
|
| Brandy Pond Seaplane Base
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Swans Island
| ME5
|
|
| Banks Airport
|
|

|- valign=top
| Turner
| 3B5
|
|
| Twitchell Airport
|
|

|- valign=top
| Wales
| ME6
|
|
| Wales Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Brunswick
| NHZ
| NHZ
| KNHZ
| NAS Brunswick
|
| align=right | 109 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Limestone
| ME16
| LIZ
|
| Loring International Airport
|
| align=right | 4 

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Maine Department of Transportation (MaineDOT): Airports and Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Maine - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Maine

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Мэн:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Мэн
Аэропорты